Juan Morales puede referirse a:

 Juan de Dios Morales (1767-1810), prócer y mártir ecuatoriano;
 Juan Esteban Morales, militar mexicano;
 Juan Manuel Morales Martins (1989-), futbolista venezolano;
 Juan José Morales (1982-), futbolista argentino;
 Juan Evo Morales Ayma (1959-), político boliviano;
 Juan Morales Rizo (1966-), baloncestista español;
 Juan Antonio Morales (baloncestista) (1969-), baloncestista español;
 Juan Manuel Morales (1988-), futbolista uruguayo;
 Juan Carlos Morales (1997-), periodista deportivo argentino;
 Juan Morales (atleta) (1948-), atleta cubano;
 Juan de Dios Morales (1949-), ciclista colombiano.
 Juan Gustavo Morales (1989-), futbolista peruano.